Нильс Эрик Элиас Андерссон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Юргорден».

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в «Хеслехольме» из своего родного города, откуда затем перешёл в академию «Хельсингборга». 15 апреля 2013 года дебютировал за основной состав клуба в чемпионате Швеции, заменив в середине второго тайма Маттиаса Линдстрёма. Благодаря этому выходу на поле Андерссон стал самым молодым игроком «Хельсингборга», выходившим на поле в официальном матче. Зимой 2013 года ездил на просмотр в английскую «Астон Виллу», но в результате решил остаться в шведском клубе.

В феврале 2015 года на правах аренды перешёл в «Варберг». Первую игру за клуб провёл 11 апреля во втором туре Суперэттана с «Мьельбю», в котором Андерссон забил единственный мяч своей команды. За сезон провёл 27 игр, в которых забил три мяча. По окончании аренды перешёл в «Варберг» на постоянной основе, подписав с клубом контракт.

В июне 2017 года перешёл в «Сириус», подписав соглашение, рассчитанное на три с половиной года. Дебютировал за клуб 15 июля в игре очередного тура чемпионата страны с «Мальмё», появившись на поле в стартовом составе. Перед началом нового сезона получил травму колена, в результате чего был вынужден пропустить весь 2018 год. Впервые после завершения восстановления появился на поле в футболке «Сириуса» 16 февраля 2019 года в кубковой встрече с «Карлстадом».

10 декабря 2020 года стал игроком «Юргордена», подписав с ним контракт, рассчитанный на три года. Первую игру в составе столичного клуба провёл 28 февраля 2021 года в групповом этапе кубка страны против «Умео», заменив в середине второго тайма Хампуса Финнделля. В августе 2021 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мьельбю». Всего за клуб принял участие в 17 матчах и забил один мяч.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Юргорден»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Мьельбю»